Getzersdorf ist der Name folgender Orte:

 Getzersdorf (Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Inzersdorf-Getzersdorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Getzersdorf (Gemeinde Pyhra), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pyhra, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich